Departamento de La Libertad puede hacer referencia a:
 Departamento de La Libertad, en El Salvador.
 Departamento de La Libertad, en Perú.
Departamento de La Libertad, división administrativa de la extinta Confederación Perú-Boliviana.